Cal Trabal (l'Hospitalet de Llobregat), masia que dona nom a la zona agrícola de Cal Trabal
 Can Trabal (Olèrdola), urbanització.
 Can Trabal (Sant Cugat del Vallès), nucli de població.